Seririt ist ein Distrikt (Kecamatan) im Zentrum des Regierungsbezirks (Kabupaten) Buleleng der indonesischen Provinz Bali. Er grenzt im Westen an den Kecamatan Gerokgak, im Osten an Banjar und im Süden an Busungbiu. Im Südwesten besteht noch eine etwa fünf Kilometer lange Grenze zum Kecamatan Mendoyo (Kab. Jembrana) und im Norden bildet die Balisee auf einer etwa zehn Kilometer langen Küstenlinie eine natürliche Grenze. Seririt wird in 21 Dörfer gegliedert, nur das Verwaltungszentrum in Seririt hat als Kelurahan städtischen Charakter, die anderen sind ländlich (Desa). Die Dörfer bestehen des Weiteren aus 80 Dusun/Banjar, 5 Lingkungan und 25 Desa Adat.

Verwaltungsgliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kode PUM|| Dorf || Fläche(km²)|| Einwohner || Dichte(Einw. pro km²)
|-
| 51.08.02.2001 || style="text-align:left" | Unggahan || 17,79 || 3.350 || 188,3
|-
| 51.08.02.2002 || style="text-align:left" | Ularan || 5,77 || 2.591 || 449,1
|-
| 51.08.02.2003 || style="text-align:left" | Ringdikit || 3,74 || 5.357 || 1.432,4
|-
| 51.08.02.2004 || style="text-align:left" | Rangdu || 1,12 || 1.340 || 1.196,4
|-
| 51.08.02.2005 || style="text-align:left" | Mayong || 3,15 || 4.636 || 1.471,8
|-
| 51.08.02.2006 || style="text-align:left" | Gunungsari || 3,21 || 3.725 || 1.160,4
|-
| 51.08.02.2007 || style="text-align:left" | Munduk Bestala || 2,54 || 1.127 || 443,7
|-
| 51.08.02.2008 || style="text-align:left" | Bestala || 2,46 || 1.393 || 566,3
|-
| 51.08.02.2009 || style="text-align:left" | Kalianget || 1,87 || 5.017 || 2.682,9
|-
| 51.08.02.2010 || style="text-align:left" | Joanyar || 3,47 || 3.629 || 1.045,8
|-
| 51.08.02.2011 || style="text-align:left" | Tangguwisia || 2,15 || 2.683 || 1.247,9
|-
| 51.08.02.2012 || style="text-align:left" | Sulanyah || 1,28 || 2.347 || 1.833,6
|-
| 51.08.02.2013 || style="text-align:left" | Bubunan || 1,58 || 4.693 || 2.970,3
|-
| 51.08.02.2014 || style="text-align:left" | Patemon || 2,29 || 9.285 || 4.054,6
|- style="background-color:#FFFFDD"
| 51.08.02.1015 || style="text-align:left" | Seririt || 1,91 || 7.909 || 4.140,8
|-
| 51.08.02.2016 || style="text-align:left" | Pengastulan || 0,75 || 5.589 || 7.452,0
|-
| 51.08.02.2017 || style="text-align:left" | Lokapaksa || 9,91 || 13.108 || 1.322,7
|-
| 51.08.02.2018 || style="text-align:left" | Pangkungparuk || 2,68 || 7.725 || 2.882,5
|-
| 51.08.02.2019 || style="text-align:left" | Banjarasem || 3,83 || 6.217 || 1.623,2
|-
| 51.08.02.2020 || style="text-align:left" | Kalisada || 2,63 || 3.214 || 1.222,1
|-
| 51.08.02.2021 || style="text-align:left" | Umeanyar || 4,74 || 1.727 || 364,4
|- class="hintergrundfarbe6"
! 51.08.02 || Kec. Serrit || style="text-align:right" | 125,04 || style="text-align:right" | 96.662 || style="text-align:right" | 773,1
|}

Ergebnisse aus Fortschreibung (Datenstand: Ende 2021)

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe9
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 125,04 || 97.861 || 48.793 || 49.068 || 782,6 || 99,4
|-
| 30.06.2021 || 125,04 || 97.547 || 48.696 || 48.851 || 780,1 || 99,7
|-
| 31.12.2021 || 125 || 96.662 || 48.262 || 48.400 || 773,3 || 99,7
|}
Fortschreibungsergebnisse

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Buleleng